Amt Brüssow steht für:

 Amt Brüssow (Uckermark), Amt im Landkreis Uckermark, Land Brandenburg
 Amt Brüssow (Kurmark), Domänenamt in der Mark Brandenburg